Pływanie na otwartym akwenie na 7. Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych – zawody, które odbyły się na obiektach East Lake Open-Water Swimming Venue w Wuhanie w dniach 23–27 października 2019 roku podczas światowych igrzysk wojskowych. Najwięcej medali zdobyli reprezentanci Francji 7 (w tym 4 złote, 2 srebrne oraz 1 brązowy).

Harmonogram 

 Legenda

Konkurencje 
Rozgrywane były 5 konkurencje w pływaniu na otwartym akwenie.
 Kobiety
 styl dowolny: 5 km, 10 km
 Mężczyźni
 styl dowolny: 5 km, 10 km
 Sztafeta mieszana 
 drużynowo

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Sztafeta mieszana

Klasyfikacja medalowa 

Źródło:

Zobacz też   
 Klasyfikacja medalowa Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 2019
 Pływanie na światowych igrzyskach wojskowych (w basenie) - Wuhan 2019
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe

Przypisy

Bibliografia 
 
 

 
Otwarty akwen